Wildest Dreams ( für „wildeste Träume“) steht für:
 Wildest Dreams (Album), Album von Tina Turner (1996)
 Wildest Dreams (Lied), Lied von Taylor Swift (2015)

Siehe auch:
 In Your Wildest Dreams, Lied von Tina Turner (1996)
 Your Wildest Dreams, Lied von The Moody Blues (1986)